Rancagua bezeichnet:

Rancagua, Stadt in Chile
Rancagua (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Rancagua (Tanker), Tankschiff der chilenischen Marine (1930)
Rancagua (Landungsschiff), Landungsschiff der chilenischen Marine (1982)